Альфано:

 Альфано — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Альфано, Анджелино (род. 1970) — итальянский политик.
 Альфано, Франко (1875—1954) — итальянский композитор, пианист и музыкальный педагог.